Vogt (feudalisme), títol nobiliari alemany

Biografies:
 Alfred Elton van Vogt (Manitoba, 1912 - Los Angeles, 2000), escriptor canadenc 
 Carl Vogt (Gießen, 1817 – Ginebra, 1895), zoòleg, fisiòleg i geòleg alemany 
 Gustav Vogt (Estrasburg, 1781 - París, 1870), oboista i compositor 
 Gustav Vogt (pianista) (Gross-Tinz, 1823 - Eberswalde, 1888), pianista i compositor alemany